Jody David Scheckter, južnoafriški dirkač Formule 1, * 29. januar 1950, East London, JAR.

Življenjepis
Jody David Scheckter, bolj znan kot Jody Scheckter, je upokojeni južnoafriški dirkač Formule 1, svetovni prvak v sezoni 1979, ko je zmagal v notranjem Ferrarijevem dvoboju z mladim Kanadčanom Gillesom Villeneuvom za sedem točk. Oba sta s tremi zmagami končala pred Avstralcem Alanom Jonesom, ki je zbral štiri zmage, a pokopalo ga je kar šest odstopov. Že dve leti prej, v sezoni 1977, je s privatnim moštvom Wolf osvojil drugo mesto v prvenstvu, v sezonah  in  pa s Tyrrellom še dve tretji mesti. Sezona po naslovu, , je bila porazna z le dvema točkama na Veliki nagradi zahodnih ZDA 1980, tako da se je po koncu te sezone upokojil.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Glej tudi
 seznam južnoafriških dirkačev

Opombe 

Rojeni leta 1950
Živeči ljudje
Svetovni prvaki Formule 1
Južnoafriški dirkači
Južnoafriški vozniki Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Wolfovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1